Stephen Dunn kan henvise til:

 Stephen Dunn (digter) (f. 1939) – amerikansk digter
 Stephen Dunn (instruktør) (f. 1989) – canadisk filminstruktør
 Stephen Dunn (audioingeniør) (1894–1980) – amerikansk audioingeniør
 Stephen Porter Dunn (1928–1999) – amerikansk antropolog
 Stephen Troyte Dunn (1868–1938) – britisk botanist